Elorza hace referencia a varios artículos:

Lugares
Elorza, ciudad venezolana, capital del Municipio Rómulo Gallegos, Estado Apure.

Elorz
Elorz, localidad y concejo del municipio de Noáin (Valle de Elorz) en la Comunidad Foral de Navarra, España;
Río Elorz, afluente del río Arga.